Losna pode referir-se a:
 Absinto (Artemisia absinthium)
 Artemisia argentea
 Abrótano (Artemisia   abrotanum'')

Ver também
 Lozna

Desambiguação